Wanda Gertz (1896-1958), militaire polonaise.
 Irving Gertz (1915-2008), est un compositeur américain de musiques de films.
 Jami Gertz (1965-), est une actrice américaine.
Patronyme germanique